Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stefan Koubek era il detentore del titolo.

Nicolas Escudé ha battuto in finale Ivan Ljubičić 6-4, 6-4 .

Teste di serie

  Andy Roddick (secondo turno)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  Mark Philippoussis (primo turno)
  Sébastien Grosjean (quarti)

 Nicolás Massú (primo turno) 
 Younes El Aynaoui (primo turno) 
 Tim Henman (semifinali) 
 Agustín Calleri (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2004
ATP Tour 2004